Formule 2 v roce 2019 byla třetí sezónou závodní série Formule 2. Začala v bahrajnském Manáma dne 30. března a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 1. prosince. V sezóně zvítězil nizozemský závodník Nyck de Vries před Kanaďanem Nicholasem Latifim.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Cena Antoinea Huberta 
 Uděluje se nejlepšímu nováčkovi sezóny a byla vytvořena na počest Antoinea Huberta, který tragicky zahynul v průběhu sezóny.

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 2
Motoristické sporty v roce 2019